Ива́новская 1-я волость — административно-территориальная единица в составе Балашовского уезда Саратовской губернии.

История 
В 1918 году из волости были выделены вновь образованные волости, Ново-Алексеевская (Алексеевская),Обливинская, Чапушинская.
В 1920 году произошло укрупление волости. В состав волости вошли часть Росташевской (старая волость); Ново-Алексеевская (Алексеевская),Обливинская, Чапушинская (новые волости).        
В 1923 году волость была упразднена, вошла в состав Аркадакской волости.

Состав на 1913 год 
Население составило 9 258 человек. Волость включала 25 населённых пунктов, в том числе 2 села, 6 деревень, 15 поселков, 5 хуторов.

 село Ивановка — 1326 человек
 село Алексеевка — 1353 человека
 деревня Чапушка — 517 человек
 деревня Обливная — 1037 человек
 деревня Григорьевка — 570 человек
 деревня Ходаковка — 474 человека
 деревня Шептаковка — 569 человек
 деревня Дубовая — 868 человек
 посёлок Мойка — 63 человека
 посёлок Гриво — Власовский 1-й — 67 человек
 посёлок Гриво — Власовский 2-й — 68 человек
 посёлок Гришовский — 56 человек
 посёлок Заикинский — 29 человек
 посёлок Рогатый — Алексеевский 1-й — 78 человек
 посёлок Рогатый — Алексеевский 2-й — 96 человек
 посёлок Липовский — 104 человека
 посёлок Чернавский — 48 человек
 посёлок Родниковский — 143 человека
 посёлок Гривско — Алексеевский 3-й — 124 человек
 посёлок Сурочий — 36 человек
 посёлок Рязанский — 208 человек
 посёлок Березовый — 79 человек
 посёлок Солонцовский — 34 человека
 хутор Ладыженский — 446 человек
 хутор Унковский 1-й — 290 человек
 хутор Унковский 2-й — 295 человек
 хутор Березовско — Федоровский — 182 человека
 хутор Бендеровский — 98 человек

Примечание 
 Список населенных мест Саратовской губернии. Балашовский уезд. 
 

Волости Саратовской губернии